Михаи́л Анто́нович Маша́ра (, Міха́сь Маша́ра; 18 ноября 1902 — 7 июня 1976, Минск) — белорусский советский поэт, прозаик, драматург, переводчик, общественно-политический деятель, участник национально-освободительного движения в Западной Белоруссии. Член Союза писателей СССР (1940).

Биография 
Родился в крестьянской семье на хуторе Подсосна Виленской губернии Российской империи. В 1915—1918 годах учился в рабочей школе в местечке Глубокое. В годы учёбы подвергался арестам со стороны польских оккупационных властей.

Весной 1920 года вступил в Красную Армию, участвовал в боях против поляков. Службу проходил в батальоне связи 18-й стрелковой дивизии, 4-й армии Западного фронта. Армия, в которой служил Михаил Машара, в августе 1920 года была интернирована в Германию. 11 месяцев он находился в лагере Зальцведель в Саксонии.

После заключения Рижского договора был передан Польше. Провел 8 месяцев заключения в лагере «Щипёрна». После освобождения был безработным, в 1923—1925 годах служил в польской армии.

После демобилизации организовал на родине кружок Белорусской крестьянско-рабочей громады. В 1927 году редактировал в Вильна газету «Наша воля». Был арестован польскими оккупационными властями в 1928 году. Отбывал в течение четырёх лет заключение в виленской тюрьме Лукишки.

После освободительного похода РККА (1939) был избран депутатом Народного собрания Западной Белоруссии. С 1939 года руководил отделом народного образования Шарковщинского района. Во время Великой Отечественной войны работал в газетах «Звязда», «Савецкая Беларусь», «Партызанскае слова», на радио.

После войны жил в Минске, работал в литературном журнале «Полымя» (1945—1947), в «Настаўніцкай газеце» (1947—1949).

Творчество 
Литературной деятельностью занимался с 1927 года (журнал «Заранка»). Первый сборник поэзии «Малюнкі», который составили произведения, написанные во время заключения в Лукишках, вышел в 1928 году в Вильна. Известность получил как прозаик. В цикле романов освещается жизнь западнобелорусской деревни, национально-освободительная борьба белорусов против польской оккупации.

Библиография

Книги поэзии 
 Сборник стихотворений  («Картинки») (1928)
 Сборник стихотворений  («На солнечный берег!») (1934)
 Сборник стихотворений  («Накануне весны») (1935)
 Сборник стихотворений  («Из-под соломенных крыш») (1937)
 Поэма  («Свадьба») (1933)
 Поэма  («Смерть Костуся Калиновского») (1934)
 Поэма  («Мамина горка») (1936)
 Сборник стихотворений  («Беларуси») (1944)
 Сборник стихотворений  («Избранная лирика») (1945)
 Сборник стихотворений и поэм  («Через грозы») (1948)
 Сборник стихотворений и поэм  («Торжество») (1952)
 Сборник стихотворений и поэм  («Избранные произведения») (1958)
 Сборник стихотворений и поэм  («От родных селений») (1959)
 Сборник стихотворений и поэм  («Моя озёрная страна») (1962)
 Сборник стихотворений  («Стихотворения») (1971)

Драматургия 
 Пьеса  («Здесь и пойми») (1933)
 Пьеса  («Лёгкий хлеб») (1936)
 Пьеса  («Черт из-под печи») (1938)

Сказки 
 Сказка в стихах  («Кукушкины слезы») (1961)
 Сказка в стихах  («Зеленушка и рокотушка») (1964)

Книги прозы 
 Роман  («Кресы борются») (1966)
 Роман  («Солнце за решеткой») (1968)
 Роман  («Лукишки») (1970)
 Роман  («Шел двадцатый год») (1973)
 Роман  («И придет время…») (1975)
 Воспоминания  («Страницы летописи») (1975)

Переводы 
Перевел на белорусский язык «Мёртвые души» Н. Гоголя (1950), «Рассказы» Г. Сенкевича (1955), «Уральские сказки» П. Бажова (1956), «Калевалу».

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовое отличие» (25.02.1955)
 Медали

Примечания

Литература 
 Паўлюкоўскі, І. З кагорты змагароў / І. Паўлюкоўскі // ЛіМ. — 1977. — 18 ліст. 

Члены Союза писателей СССР
Члены Белорусской крестьянско-рабочей громады
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Переводчики Калевалы
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании